Апертура 1999 () — первая половина 70-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1999/00 на rsssf.com

1999
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1999 году